Könscellsdonation kan syfta på:

Äggdonation –  proceduren då en kvinna donerar ett eller flera ägg till ett par som inte på egen hand lyckats få barn
Spermadonation – frivillig donation av sperma till ett reproduktionscentrum